

Cinema 
Here Come the Girls – film del 1918 diretto da Fred Hibbard
Arrivan le ragazze (Here Come the Girls) – film del 1953 diretto da Claude Binyon

Musica 
Here Come the Girls Tour – tour musicale di Anastacia, Chaka Khan e Lulu